Та́лвела — фамилия

Известные носители 
 Талвела, Пааво — финский военачальник
 Талвела, Мартти — финский оперный певец (бас)